Arif İsayev – calciatore azero
 Hamlet Abdulla oğlu İsayev – accademico, matematico e poeta azero
 Mirbağır İsayev – ex calciatore azero